Der Begriff Babot kann für folgendes stehen:

Orte:
 Babót, Dorf im nordwestungarischen Verwaltungsbezirk Győr-Moson-Sopron (deutsch auch Raab-Wieselburg-Ödenburg)

Personen:
 Juan Babot Xaus, auch Joan Babot, (1918–1997), spanischer Fußballer
 Jarl Ricardo Babot (* 1945), panamaischer Poet und Dramaturg